Лидди — фамилия. Известные носители:

 Лидди, Джордж Гордон (1930—2021) — американский юрист, агент ФБР, ведущий ток-шоу, актёр и фигурант Уотергейтского скандала.
 Лидди, Эдвард (род. 1959) — американский дзюдоист.

 Лидди-Браун, Эллисон (род. 1950) — американский телевизионный режиссёр.